La classifica perpetua della Prva Hrvatska Nogometna Liga o più semplicemente classifica perpetua della Prva NHL è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel massimo campionato croato di calcio. La classifica è aggiornata al termine della stagione 2010-2011. Le squadre in grassetto giocheranno anche la stagione 2011-2012.

1 La squadra della Croatia Sesvete è stata penalizzata di 1 punto per un trasferimento non pagato durante la stagione 2008-2009.
Fonte: Clas Glenning's website

Note
 I play-off della stagione 1995-1996 non sono stati conteggiati.
 Nella classifica per tutte le vittorie vengono dati 3 punti, anche se nelle prime tre stagioni le vittorie erano premiate con 2 punti.

Prva hrvatska nogometna liga
Croazia